

Шалімовська — присілок, колишнє Кокшензьке сільське поселення, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Шалімовська — присілок, колишнє Озерецьке сільське поселення, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область